Die Diamond Nine / Dynamic Treviso Open 2011 waren das 116. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 1. bis 3. Dezember 2011 in Treviso in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Turniersieger wurde der Engländer Mark Gray, der das Finale gegen den Spanier David Alcaide mit 9:8 gewann.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Treviso Open 2011 auf der Website der Euro-Tour
 Treviso Open 2011 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

116
Poolbillardveranstaltung 2011
Billardturnier in Treviso